Velika nagrada Evrope 1997 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 26. oktobra 1997.

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 69
| 1:38:57,771
| 5
| 10
|-
! 2
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 1,654 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 69
| + 1,803 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 69
| + 1,919 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 69
| + 3,789 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 69
| + 4,537 s
| 3
| 1
|-
! 7
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 69
| + 1:07,145
| 9
|  
|-
! 8
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 69
| + 1:12,961
| 14
|  
|-
! 9
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 69
| + 1:17,487
| 11
|  
|-
! 10
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 69
| + 1:18,215
| 15
|  
|-
! 11
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 68
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 12
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 68
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 13
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 68
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 14
| 17
|  Norberto Fontana
| Sauber-Petronas
| 68
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 15
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 68
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 16
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 68
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 17
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 68
| +1 krog
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 47
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 47
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 44
| Puščanje vode
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 30
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 11
| Zavrten
| 13
|  
|}

Opombe 
 Prva zmaga: Mika Häkkinen

Formula 1 sezona 1997
1997